Дуйсбургский театр — каменное строение в неоклассическом стиле по проекту архитектора Мартина Дюльфера, построенное в начале XX века в городе Дуйсбурге в Германии. Памятник архитектуры. В настоящее время используется как классическая театральная площадка для постановок оперы и балета.

Общая информация 
Большая сцена Дуйсбургского театра, возведённого между 1911 и 1912 годами, рассчитана на 1117 мест. Это место работы Немецкой рейнской оперы, театрального объединения, основанного в 1956 году городами Дуйсбург и Дюссельдорф.

У данного театра нет собственного театрального ансамбля, но ведётся тесная работа с региональными театрами.

Также на площадке работают Театральный филармонический оркестр, Дуйсбургский филармонический оркестр, который существует с 1877 года, и в настоящее время им руководит Аксель Кобер.

История 
С 1887 года все театральные представления проходили в Дуйсбургском «Тонхалле».

По предложению лорд-мэра Дуйсбурга Карла Лера в 1902 году была создана ассоциация театрального строительства, которая смогла собрать необходимые средства для строительства здания Дуйсбургского театра. В 1909 году по итогам архитектурного конкурса, в котором приняли участие несколько архитекторов, проекты Мартина Дюльфера и Карла Морица были признагы равноценными. В итоге проект Мартина Дюльфера с некоторыми доработками был взят за основу.

11 мая 1911 года состоялась церемония закладки фундамента на строительной площадке на Неккарштрассе. Первый камень в фундамент был заложен 27 июня 1911 года, в тот день шёл проливной дождь. Театр был официально открыт 7 ноября 1912 года. На следующий день в помещениях сооружения начались регулярные игровые репитиции и мероприятия.

Здание театра было сильно повреждено бомбардировкой Дуйсбурга 20 декабря 1942 года, и театру пришлось переехать на разные площадки Германии. По запросу городской администрации Дуйсбурга был осуществлён переезд в Прагу в 1943 году, где выступления театральных трупп проводились до июля 1944 года.

После окончания войны в 1946 году руины сначала были защищены от дальнейшего разрушения временной крышей, а главное фойе театра было временно отремонтировано и использовалось для театральных представлений, но в основном как кинотеатр.

В 1950 году были введены в эксплуатацию зрительный зал и авансцена. На третьем этапе сцена была восстановлена ​​в 1952 году. В 1954 году были отремонтированы фойе, кассовый зал и проходы. В 1960 году были отремонтированы фасады, им был придан интенсивный красный цвет, который в последующие годы был заменен нынешней белой краской. Вся реконструкция театра проводилась под руководством архитектора, директора по строительству Зигфрида фон Тилинга.

В 1956 году театры Дуйсбурга и Дюссельдорфа объединились под названием Немецкая рейнская опера, которая работает до сих пор.

Фронтон городского Дуйсбургского театра украшен цитатой из «Посвящения искусству» Фридриха Шиллера: «Mit all seinen Tiefen, seinen Höhen roll ich das Leben ab vor deinem Blick. Wenn du das große Spiel der Welt gesehen, so kehrst du reicher in dich selbst zurück».

Примечания

Литература 
 Dieter Klein: Martin Dülfer. Wegbereiter der deutschen Jugendstilarchitektur. (= Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Arbeitsheft 8.) 2. Auflage, München 1993, ISBN 3-87490-531-4, S. 91–97.
 Dörte Schmidt / Brigitta Weber (Hrsg.): Keine Experimentierkunst. Musikleben an städtischen Theatern in der Weimarer Republik. J. B. Metzler, Stuttgart / Weimar 1995, ISBN 3-476-01265-4, S. 47ff.
 Christoph Heuter: Emil Fahrenkamp (1885-1966). Architekt im rheinisch-westfälischen Industriegebiet. (= Arbeitsheft der rheinischen Denkmalpflege, Band 59.) Michael Imhof, Petersberg 2002, ISBN 3-935590-37-7, S. 543f.

Ссылки 
 Сайт Дуйсбургского театра 

Здания и сооружения, построенные в 1912 году в Германии
Здания и сооружения Дуйсбурга
Театры Северного Рейна-Вестфалии
Оперные театры Германии